Hannah Arendt ist der Name folgender Personen:

* Hannah Arendt (1906–1975), deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Philosophin

Hannah Arendt steht für:
 Hannah Arendt (Film), einen deutschen Spielfilm von Margarethe von Trotta aus dem Jahr 2012
 (100027) Hannaharendt, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Hannah-Arendt-Gymnasium
 Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, ein An-Institut der Technischen Universität Dresden
 Hannah-Arendt-Park, Parkanlage in Wien
 Hannah-Arendt-Preis, eine Bremer Auszeichnung